Kopf steht für:

 Kopf, Körperteil eines Lebewesens
 Kopf (Taunus) (490,5 m), Berg im Taunus, bei Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Kopf (Grammatik), Bestandteil einer Phrase oder eines Wortes
 Kopf (Einheit), Schweizer Flüssigkeitmaß
 Kopf (Maß), veraltete Maßeinheit
 Kopf (Heraldik), heraldische Darstellungsart des Kopfes
 Kopf, Maßeinheit beim Pferderennen, siehe Pferderennen #Richterspruch
 Kopf, oberes Ende einer Rektifikationskolonne
 Kopf einer Zeitung, siehe Zeitungskopf
 oberes Ende des Buchrückens
 Kopf, Teil eines Bahnhofs, siehe Bahnhofskopf

Kopf ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Kopf (1903–1970), Schweizer Architekt
 Bernhard Kopf (* 1952), deutscher Fußballspieler 
 Chantal Kopf (* 1995), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 David Traugott Kopf (1788–1865), deutscher Pädagoge
 Eike Kopf (* 1940), deutscher Philosoph
 Ferdinand Kopf (1857–1943), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Zentrum)
 Gallus Kopf († 1519), Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Hannes Kopf (* 1974), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Politiker (SPD)
 Helmut Kopf (* 1939), deutscher Basketballfunktionär
 Herbie Kopf (* 1962), Schweizer Jazzmusiker und Komponist
 Hermann Kopf (1901–1991), deutscher Politiker
 Hermann Joseph Kopf (auch Joseph Kopf; 1929–1979), Schweizer Schriftsteller
 Hinrich Wilhelm Kopf (1893–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Kopf (* 1973), österreichischer Jurist

 Karlheinz Kopf (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Martina Englhardt-Kopf (* 1981), deutsche Politikerin (CSU)
 Maxim Kopf (1892–1958), tschechischer Maler und Bildhauer

 Norbert Kopf (1923–2016), deutscher Architekt
 Roland Kopf (* 1956?), deutscher Motorradrennfahrer und Diskothekenbetreiber

 Uwe Kopf (1956–2017), deutscher Journalist
 Wilhelm Kopf (1909–2001), deutscher Diplomat

KOPF steht als Abkürzung für:
 Opa-locka Executive Airport in Florida, Vereinigte Staaten (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Der Kopf, Roman von Heinrich Mann (1925)
 Bretterkopf
 Kopff
 Kopp

Abkürzung